Samaras ist der Name folgender Personen:
 Andonis Samaras (* 1951), griechischer Politiker
 Constantinos Samaras (* 1984), zyprischer Fußballspieler
 Giorgos Samaras (* 1985), griechischer Fußballspieler
 Lucas Samaras (* 1936), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Nikolaos Samaras (* 1978), griechischer Handballspieler
 Nikos Samaras (1970–2013), griechischer Volleyballspieler
 Spyros Samaras (1861–1917), griechischer Komponist
 Tim Samaras (1957–2013), US-amerikanischer Meteorologe und Sturmjäger